bitwa pod Saint-Quentin (687) – walki Franków z Neustrią 
 bitwa pod Saint-Quentin (1557) – podczas wojny koalicji hiszpańsko-niderlandzko-angielskiej z Francją
 bitwa pod Saint-Quentin (1871) – podczas wojny francusko-pruskiej